Robinow ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Robinow (1837–1922), Hamburger Kaufmann und Abgeordneter
 Richard Robinow (1867–1945), deutscher Rechtsanwalt
 Siegmund Robinow (1808–1870), Hamburger Kaufmann und Abgeordneter
 Walter Robinow (1867–1938), Hamburger Kaufmann und Schachfunktionär